O Grande Prêmio de San Marino de 1993 foi a nona etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 16 a 18 de Julho nos 5.245 km do Mugello Circuit.

500 cc

 

GPs de MotoGP de 1993
Desporto em San Marino em 1993